Məhərrəmov ist der Familienname folgender Personen:
 Cəmşid Məhərrəmov (* 1983), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Elmar Məhərrəmov (* 1958), aserbaidschanischer Schachgroßmeister